Лапландия — топоним.

 Лапландия — регион в Северной Европе.
 Лапландия (Лаппланд) — историческая провинция (ландскап) в Швеции.
 Лапландия (Лаппи) — историческая провинция Финляндии, часть шведской провинции, отошедшая к Российской Империи в 1809 году.
 Лапландия (Лаппи) — губерния Финляндии, существовавшая с 1936 по 2009 годы.
 Лапландия (Лаппи) — современная провинция Финляндии.
 Лапландия — железнодорожная станция в Мурманской области России.
 Лапландия — посёлок при одноимённой железнодорожной станции.
 Армия «Лапландия» — армейское командование Германии во Второй мировой войне.

См. также 

 Лаппи
 Северный Калотт
 Лаппмарк